Альра́нс (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Саль-Кюран. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12006.

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 26 км к югу от Родеза.

Население

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 204 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 148 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 62,3 %). Из 148 активных работали 140 человек (78 мужчин и 62 женщины), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 56 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон